Joseph Barsabas, un personnage mentionné dans les Actes des Apôtres ;
 Jude Barsabas, un disciple du nouveau testament.